Paulo Gilvan Duarte Bezerril (Recife,  — Recife, ) foi um cantor e compositor brasileiro, um dos integrantes do Trio Irakitan,fundado em Natal (Rio Grande do Norte) em 1950.

Ligações externas
 

Naturais do Recife
Cantores de Pernambuco
Compositores de Pernambuco